Шейха Гінд Бінт Хамад Бін Халіфа Аль-Тані (; народився 15 серпня 1984 року) — представниця королівської сім'ї Катару.

Освіта 
Шейха Гінд має ступінь бакалаврки Університету Дюка в Сполучених Штатах, ступінь магістерки з прав людини Університетського коледжу Лондона та міжнародний ступінь EMBA в HEC Paris в Катарі.

Кар'єра 
Гінд була співголовою Об'єднаної консультативної ради Північно-Західного університету в Катарі, партнера Університету Хамада Бін Халіфи (HBKU); заступниця голови ради директорів Qatar Foundation; член опікунської ради Qatar Foundation; віце-голова та голова виконавчого комітету Вищої освітньої ради (нині Міністерство освіти та вищої освіти), а також член Керівної ради Interpeace. З 2008 по 2013 рік вона була директоркою Офісу Його Високості Еміра. Паралельно обіймала посади голови спільної наглядової ради та голови виконавчого комітету Колегії Північноатлантичного Катару. Вона є віце-головою та генеральною директоркою Катарського фонду освіти, науки та розвитку громади (QF), який заснували її батьки Хамад бін Халіфа Аль Тані та Моза бінт Насер аль-Міснед.

Особисте життя 
Вона вийшла заміж за шейха Фейсала бін Тані Аль Тані 2 квітня 2010 року в палаці Аль-Ваджба, Доха. У них 5 синів і 1 дочка.

У вересні 2021 року на змаганнях світової серії з тріатлону у Гамбурзі Шейха Гінд завершила свій перший олімпійський тріатлон.

Походження

Список літератури

Посилання 
 Її ясновельмоінсть Шейха Хінд Бінт Хамад Аль-Тані

Народились 1984